Kluibenschedl ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Kluibenschedl (1772–1864), Tiroler Freiheitskämpfer
 Heinrich Kluibenschedl (1849–1929), österreichischer Maler und Restaurator